Мастище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мастище — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Мастище — деревня в Шумячском районе Смоленской области.